Hoon kan syfta på:

 Hoon, Derbyshire, en civil parish i England, Storbritannien
 Muang Houn, ett distrikt i Laos